Jaume peut faire référence à :

Patronyme 
 André Jaume (né en 1940), musicien de jazz français
 Bernat Jaume (né en 1995), joueur de squash espagnol
 Lucien Jaume ( né en 1946), politologue français
 Paul Jaume (né en 1875), militant royaliste français

Toponyme 
 Jaume I (métro de Barcelone)

Prénom

Voir aussi 
 Jaume I le conquérant
 Jaume II de Majorque

Homonymie de patronyme